El Terrero kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Terrero, Honduras,

Mexiko 

 El Terrero, Puebla, 
 El Terrero, Cuajinicuilapa, 
 El Terrero, Oaxaca, San Miguel Tlacamama, 
 El Terrero, Chiapas, 
 El Terrero, Delstaten Mexiko, Tonatico, 
 El Terrero, Querétaro Arteaga, 
 El Terrero, Durango, 
 El Terrero, Tiquicheo de Nicolás Romero, 
 Guadalupe el Terrero, ort, Querétaro Arteaga, Amealco de Bonfil, 
 El Terrero, Benito Juárez, 
 El Terrero, Chicontepec, 
 El Terrero, Tacámbaro, 
 El Terrero, Chilapa de Álvarez, 
 El Terrero, Salamanca, 
 El Terrero, Cuquío, 
 El Terrero, Guanajuato kommun, 
 El Terrero, Calcahualco, 
 El Terrero, Zacatecas, Tepechitlán, 
 El Terrero, León, 
 El Terrero, Jilotlán de los Dolores, 
 El Terrero, Pánuco, 
 El Terrero, San Felipe, 
 El Terrero, Contepec, 
 El Terrero, Zirándaro, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar